Сюркýф () — французская подводная лодка. Проект носил название «sous-marin de bombardement» — «подводная лодка для обстрела» или «артиллерийская подводная лодка».

Спущена на воду 18 октября 1929 года, введена в состав флота в мае 1934-го. Названа в честь знаменитого капера Робера Сюркуфа, была крупнейшей подводной лодкой в мире до постройки японских лодок I-400.

Предназначалась для крейсерских действий на океанских коммуникациях, и помимо торпедного вооружения (боезапас 22 торпеды), обычного для подлодок, была вооружена двумя 203-мм орудиями, несла гидросамолёт предназначенный для разведки и корректировки артогня. Водоизмещение — 2880 тонн в надводном и 4330 тонн в подводном положении. Длина — 110 метров, дальность плавания — 12 тысяч миль. Являлась вершиной попыток, предпринятых после окончания Первой мировой войны, соединить в рамках одного корабля скрытность подводной лодки и огневую мощь надводного корабля. Ещё одной особенностью подлодки Сюркуф являлась способность вести артиллерийский огонь в полупогруженном положении.

Погибла при невыясненных обстоятельствах, предположительно 18 февраля 1942 года.

Конструкция и история создания 
Поскольку подписанный в 1922 году Вашингтонский договор наложил существенные ограничения на тоннаж и численность надводных кораблей, но не содержал никаких упоминаний о подводных лодках, почти все ведущие морские державы сделали попытку создать подводные лодки, способные выполнять роль крейсеров.

В 1927 году во Франции была заложена серия из трёх крейсерских субмарин, первой и единственной достроенной лодкой в которой был «Сюркуф». Практически сразу после постройки лодки в силу вступил Лондонский морской договор ограничивший главный артиллерийский калибр подлодок 155-мм орудиями. Специальной оговоркой в договоре для «Сюркуфа» было сделано исключение, но дальнейшее строительство лодок серии было невозможно.

Подводная лодка была вооружена восемью торпедными аппаратами калибра 500 мм и четырьмя калибра 400 мм. Для ведения надводного артиллерийского боя предназначались два морских орудия 203мм/50 образца 1924 года, в спаренной башенной установке. Калибр орудий соответствовал главному калибру тяжёлых крейсеров, боекомплект орудия составлял 60 снарядов. Управление огнём осуществлялось с помощью механического вычислительного прибора и оптического дальномера с пятиметровой базой, обеспечивавшего замеры на дальности до 11 км. Для разведки и корректировки огня на дальних дистанциях лодка несла гидросамолёт Besson MB.411 в герметичном ангаре. На крыше ангара были установлены два 37-мм зенитных орудиях и четыре 13.2-мм пулемета.

Служба 
До начала Второй мировой войны «Сюркуф» совершил много визитов в иностранные порты, демонстрируя военную мощь Франции. Начало войны застало лодку на Французских Антилах. 26 сентября 1939 года лодка в составе эскорта британского конвоя KJ-2 отплыла с Ямайки во Францию, и по прибытии была помещена для ремонта в сухой док в Брестe.

Начало Второй мировой войны 
На момент нападения гитлеровской Германии на Францию в 1940 году, лодка все ещё находилась на ремонте в Брестe. С одним работающим двигателем и заклиненным рулём лодке удалось пересечь Ла-Манш и прибыть в Портсмут.

В июне 1940 года, в ходе Операции «Катапульта», находящиеся в английских портах французские корабли были взяты под контроль британскими моряками и морскими пехотинцами. «Сюркуф» оказался единственным французским кораблем, команда которого попыталась оказать вооруженное сопротивление, в результате инцидента погибли два британских офицера и матрос, а также французский мичман. Значительная часть экипажа лодки, за исключением двух офицеров и 14 матросов, отказалась от дальнейшей службы в рядах Сражающейся Франции.

Флот Сражающейся Франции 
Экипаж был заново сформирован из французских моряков, находящихся в Англии, большая часть из которых не была подводниками. Капитаном был назначен один из двух оставшихся офицеров — Луи Блезон (), к лодке были прикомандированы британский офицер связи и два матроса.

Лодка была перебазирована в канадский порт Галифакс, в котором базировались ещё несколько французских кораблей, и приняла участие в эскортировании трансатлантических конвоев на первом участке маршрута, а затем была отправлена на поиск плавучих баз немецких подводных лодок. В августе 1941 года лодка прибыла в Портсмут на ремонт. Ремонтные работы были крайне затруднены из-за нестандартной конструкции и оборудования уникальной лодки и продолжались до 11 ноября 1941 года.

20 декабря «Сюркуф», вместе с тремя французскими корветами, принял участие в операции по освобождению архипелага Сен-Пьер и Микелон. После завершения операции лодка вернулась в Галифакс, а затем отбыла на Бермуды, невзирая на большое количество неисправностей на борту, и прибыла туда 7 февраля.

Гибель 
12 февраля 1942 года «Сюркуф» вышел в море и взял курс на Панамский канал для перехода в Тихий океан. На лодке исправно работал лишь один двигатель и она не могла развивать скорость свыше 13 узлов.

Но в Панамский канал «Сюркуф» так и не прибыл. Официальное расследование пришло к выводу, что наиболее вероятной причиной гибели подлодки было столкновение с американским сухогрузом «Томсон Лайкс» () в ночь на 18 февраля. Место катастрофы до сих пор не обнаружено. Если принять гипотезу о гибели «Сюркуфа» в результате столкновения с «Томсон Лайкс», то его обломки должны лежать на глубине около 3000 метров (9800 футов) в точке с координатами 10°40’N 79°32’W. Однако эта точка морского дна все ещё не исследована при помощи подводных аппаратов и точное место гибели «Сюркуфа» нельзя считать установленным.

Оценка проекта 
Подлодка была оснащена башней с двумя орудиями калибром 8 дюймов. Предполагалось вести артиллерийский огонь по врагу в полупогруженном положении, когда над поверхностью воды возвышаются только жерла орудий, а сам корпус подлодки остается под водой. Однако при использовании этой тактики артиллерийская башня начинала пропускать воду. Также все детали подлодки (даже болты и гайки) имели нестандартные для США и Британии метрические размеры, поэтому вместо снабжения с заводов каждую деталь приходилось изготавливать отдельно. Офицер связи союзнических сил Фрэнсис Бойер назвал «Сюркуфа» «гигантским подводным чудовищем», непригодным для выполнения боевых задач.

Памятник пропавшему без вести в море экипажу «Сюркуфа» установлен на берегу океана в городе Гринок (Шотландия).

Примечания

Литература 
 Ковалев С. Лотарингский крест в местечке Гринок. // Морской сборник. — 2004. — № 3. — С.80-83.

Ссылки 
 
  
 «Сюркуф» в энциклопедии кораблей
 История подводной лодки «Сюркуф» на сайте «Грот»
 Чертежи подводной лодки «Сюркуф»

Подводные лодки по проектам
Подводные лодки Второй мировой войны
Подводные лодки ВМС Франции
Подводные крейсера
Затонувшие подводные лодки
Авианесущие подводные лодки
Надводно-подводные корабли